Voir aussi les pages d'homonymie  et .

 Saint-Pellerin, commune française d'Eure-et-Loir
 Saint-Pellerin, commune française de la Manche

Homonymie de toponyme